Galsan-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Galsan-dong, Anyang, stadsdel i staden Anyang, provinsen Gyeonggi, 
 Galsan-dong, Incheon, stadsdel i Incheon,